Коварик — фамилия. Известные носители:
 Коварик, Джозеф Джон
 Коварик, Изидор